Dichelopandalus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Maurice Caullery 1896. Dichelopandalus ingår i familjen Pandalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Dichelopandalus